Yukikaze kann folgende Bedeutungen haben:

 Yukikaze (Schiff, 1939), ein Zerstörer der Kagerō-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1940–1945)
 Yukikaze (DD-102), ein Zerstörer der Harukaze-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungskräfte (1956–1985)
 Sentō Yōsei Yukikaze, ein Romanzyklus von Chōhei Kambayashi, der auch als Anime umgesetzt wurde